Seznam polkov z zaporedno številko 11.

Seznam 
 Pehotni
 11. pehotni polk (Avstro-Ogrska)
 11. pehotni polk (Wehrmacht)
 11. strelski polk (ZSSR)
 11. pehotni polk (ZDA)
 11. konjeniški polk (Wehrmacht)
 11. strelski polk (Wehrmacht)
 11. tankovskogrenadirski polk (Wehrmacht)
 11. grenadirski polk (Wehrmacht)
 11. Reiter polk (Wehrmacht)
 11. grenadirski polk »Oberrhein«

 Konjeniški
 11. konjeniški polk (ZDA)

 Oklepni/Tankovski
 11. tankovski polk (Wehrmacht)
 11. tankovski polk (ZSSR)
 11. oklepni konjeniški polk (ZDA)

 Artilerijski
 11. poljskoartilerijski polk (ZDA)
 11. lahki artilerijski polk (ZSSR)
 11. artilerijski polk (Wehrmacht)
 11. artilerijski nadomestni polk (Wehrmacht)
 11. zračnopristajalni artilerijski polk (Wehrmacht)

 Aviacijski/Letalski
 11. aviacijski polk (ZDA)

Glej tudi